Antenne 1 beschreibt:

den privaten Hörfunksender, siehe Antenne 1
den ehemaligen Ableger des Radiosenders, siehe Antenne 1 info digital
den privaten Lokalsender in Baden-Württemberg, siehe Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop